est une expression anglo-saxonne signifiant « le signal ». Elle peut faire référence à :

 , film d'horreur américain de David Bruckner,  et Jacob Gentry, sorti en 2008 ;
 , film de science-fiction américain de William Eubank, sorti en 2014.

Voir aussi